«The Black Parade Is Dead!» — CD/DVD концертный альбом рок-группы My Chemical Romance, вышедший в 2008 году.

Список композиций

CD

DVD

EP/DVD Promo 
CD
 Dead!
 Welcome To The Black Parade
 Mama

DVD
 Trailer Post Release
 Trailer Pre Release

Чарты

Над альбомом работали

Группа 
 Джерард Уэй — вокал
 Майки Уэй — бас-гитара
 Боб Брайар — ударные
 Фрэнк Айеро — ритм-гитара, бэк-вокал
 Рэй Торо — соло-гитара, бэк-вокал

Другие музыканты 
 Джеймс Дьюис — синтезатор, перкуссия
 Мэтт Кортез — акустическая гитара на «The End»

Производство 
 Атом Розлейн — режиссёр
 Дженифер Дестини Розлейн — продюсер
 Девин Сарно — исполнительный продюсер
 Келли Норрис Сарно — исполнительный продюсер

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт My Chemical Romance 
 
 
 
 

Альбомы My Chemical Romance